Чемпиона́т Второ́й ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2016 го́да () — 25-й сезон чемпионата Второй лиги Латвии по футболу.

Региональные турниры

Рига 
Время проведения: 3 мая — 29 сентября

Турнирная таблица

1 Команда выступала вне конкуренции, так как ряд её игроков параллельно играли в Первой лиге в составе «Екабпилса» и «Сконто».
Вскоре после начала турнира, команда РТУ отказалась от участия в нём, в связи с разными техническими причинами. Команда успела провести игры с «Карамбой» (1:5, 6 мая 2016 года) и «Оптибет Трактором» (2:1, 11 мая 2016 года). Также команде было засчитано техническое поражение за неявку на матч с «Динамо» (16 мая 2016 года).
 «Карамба» опережает «Ринужи/Бейтар» по результатам личных встреч (0:0 и 6:1).
 «Динамо» опережает «Рига Юнайтед» по результатам личных встреч (3:2 и 3:1).

Результаты матчей

1 В связи с участием в матче «Бабите-2» — «Упесциемс» (5:1) незаявленного игрока, 18 мая 2016 года, команде «Бабите-2» было засчитано техническое поражение.2 В связи с участием в матче «Бабите-2» — «Саласпилс» (3:0) незаявленного игрока, 25 мая 2016 года, команде «Бабите-2» было засчитано техническое поражение.3 Игра не состоялась из-за проблем команды «Оптибет Трактор» с комплектацией состава. Ей было засчитано техническое поражение.

Курземе 
Время проведения: 21 мая — 25 сентября

Турнирная таблица

Результаты матчей

1 Все свои домашние матчи команда «Ница» проводила на стадионе в Руде (Отанькская волость Ницского края).2 Все свои домашние матчи команда «Салдус/Броцены» проводила на стадионе в Броценах.3 Все свои домашние матчи команда «Талси/Лайдзе» проводила на стадионе в Лайдзе (Лайдзенская волость Талсинского края).4 Матч между командами «Талси/Лайдзе» и «Гробиня» состоялся на стадионе в Талси, 19 июня 2016 года.5 В связи с участием в матче незаявленного игрока команде «Салдус/Броцены» было засчитано техническое поражение.6 За неявку на матч команде «Мерсрагс» было засчитано техническое поражение.

Латгале 
Время проведения: 14 мая — 25 сентября

Турнирная таблица

Результаты матчей

1 Все свои домашние матчи команда «Калупе» проводила на стадионе в Вишкях.2 Все свои домашние матчи команда «Локомотив» проводила на стадионе в Вишкях.3 Матч между командами «Калупе» и «Резекне»/ДЮСШ-2 состоялся в Резекне, 15 мая 2016 года.4 Матч между командами «Резекне»/ДЮСШ-2 и «Калупе» состоялся в Вишкях, 21 августа 2016 года.5 Матч между командами «Локомотив» и «Илуксте» состоялся в Илуксте, 27 августа 2016 года.6 В связи с участием в матче «Дзиркстелите» — «Саулес пуйкас» (4:1) незаявленного игрока, 9 июня 2016 года, команде «Дзиркстелите» было засчитано техническое поражение.7 За неявки на матчи команде «Виесите» были засчитаны технические поражения.

Видземе

Первый этап

Восточная группа 
Время проведения: 5 мая — 4 сентября

Турнирная таблица

Результаты матчей

Западная группа 
Время проведения: 30 апреля — 3 сентября

Турнирная таблица

Результаты матчей

 «Цесис» опережает «Стайцелес Бебри-2» по результатам личных встреч (1:2 и 2:0).
 При равенстве в личных встречах (4:1 и 2:5), «Смилтене/ДЮСШ-2» опережает «Балви» по лучшей разнице голов во всех встречах (−5 против −12).

Второй этап

Финальный турнир 
Время проведения: 9 сентября — 2 октября

Турнирная таблица

 При равенстве в личных встречах (3:2 и 1:2), «Валка/Валмиера» опережает «Цесис» по лучшей разнице голов во всех встречах (+12 против +8).
 «Албертс» опережает «Плявиняс» по результатам личных встреч (3:1 и 0:1).

Результаты матчей

За 5-е место 

|}

За 7-е место 

|}

За 9-е место 

|}

За 11-е место 

|}

За 13-е место 

|}

Земгале 
Время проведения: 25 мая — 18 сентября

Турнирная таблица

* После проведения 4-х матчей команда «Добеле» отказалась от дальнейшего участия в турнире.

Результаты матчей

1 Все свои домашние матчи команда «Елгава-3» проводила на стадионе в Озолниеках.2 За отказ от участия в последнем матче турнира команде «Елгава-3» было засчитано техническое поражение.3 После отказа команды «Добеле» от участия в турнире во всех оставшихся матчах ей было засчитано техническое поражение.

Северо-Восток 
Время проведения: 28 мая — 18 сентября

Турнирная таблица

Результаты матчей

1 Все свои домашние матчи команда «Гулбене»/ГФА проводила на стадионе в Яунгулбене.2 Все свои домашние матчи команда «Лубана» проводила на стадионе в Дегумниеках (Ошупская волость Мадонского края).

Пояснения 
Турнирная таблица
Команды, помеченные курсивом, принимают участие в региональных турнирах чемпионата Второй лиги Латвии по футболу вне конкуренции, так как являются дублёрами или фарм-клубами других команд.

Результаты матчей

Квалификационный этап

Группа 1 
Турнирная таблица

Результаты матчей

|}

Группа 2 
Турнирная таблица

Результаты матчей

|}

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2016
 Первая лига Латвии по футболу 2016
 Кубок Латвии по футболу 2016/2017

Примечания

Ссылки 
 

2016
Футбол в Латвии в 2016 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2016